I liga 1988/1989 – 55. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi był GKS Jastrzębie.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 566 goli
 Średnia goli na mecz: 2,36
 Zwycięstw gospodarzy: 117
 Remisów: 71
 Zwycięstw gości: 52
 Król strzelców: Krzysztof Warzycha – Ruch Chorzów (24 goli)

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecze barażowe o dwa miejsca w I lidze w sezonie 1989/1990 między zespołami z miejsc 13–14 w I lidze i wicemistrzami grup II ligi:
 13. drużyna I ligi i 2. drużyna II ligi grupy II –  i ,
 14. drużyna I ligi i 2. drużyna II ligi grupy I –  i .

Pogoń Szczecin i GKS Jastrzębie nie utrzymały miejsc na najwyższym poziomie ligowym.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w polskim sporcie
1989 w polskim sporcie